

Медвеже — село, Варгашинський район, Курганська область
 Медвеже — присілок, Шадрінський район, Курганська область